Kwintet, een formatie van vijf muzikanten
 Quintet (computerspelbedrijf), een ontwikkelaar van computerspellen
 Quintet (film), een sciencefictionfilm uit 1979
 Quintet (televisieserie), een televisieserie uit 1962
 Honda Quintet, een auto die geproduceerd is van 1980 tot 1985